FBA — аббревиатура, означающая:

 Franco-British Aviation
 Flair Bartenders' Association
 Анализ метаболических потоков (от )
  (от )

См. также 
 ФБА